Пежич (, ) — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Пежич, Андреа (род. 1991) — австралийская манекенщица сербско-хорватского происхождения, являющаяся трансгендерной женщиной.
 Пежич, Стефан (род. 1988) — английский актёр и певец.